Der findes mindst to bygninger med dette navn.
 Kvindernes Bygning (Kolding) indviet i 1922
 Kvindernes Bygning (København) indviet i 1936